Hugo, 2011-es film
 Hugo, Merkúr-kráter
 Hugo, countryzenész
 Amerikai Egyesült Államok
 Hugo (Alabama)
 Hugo (Colorado)
 Hugo (Minnesota)
 Hugo (Missouri)
 Hugo (Nyugat-Virginia)
 Hugo (Oklahoma)
 Hugo (Oregon)